Ronen Altman é um músico e bandolinista brasileiro, nascido em São Paulo, capital do estado homônimo. Aos 12 anos estudou bandolim com Lúcio França. Ensinou por muitos anos na Escola Espaço Musical.

Integrou-se em 1986 no grupo de choro Os Anjos, com qual excursionou pela China. Fez participações de vários grupos, tais como, Irmãos Karamazov; e É o que Temos.

Trabalhou em shows e gravações de diversos artistas: Vânia Bastos, José Miguel Wisnik, Eduardo Gudin, entre outros.

Ligações externas
Folha de S.Paulo; Bandolinista Ronen Altman reúne turma em CD solo

Músicos do estado de São Paulo
Bandolinistas do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Músicos de choro
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade de São Paulo